Gustav Adolfs torg (Göteborg), een straat in Göteborg.
Gustav Adolfs torg (Helsingborg), een straat in Helsingborg.
Gustav Adolfs torg (Malmköping), een straat in Malmköping.
Gustav Adolfs torg (Malmö), een straat in Malmö.
Gustav Adolfs torg (Stockholm), een straat in Stockholm.